Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2010 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams in Venus Williams sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Serena Williams /  Venus Williams (prvakinji)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez  (polfinale)
 Liezel Huber /  Anabel Medina Garrigues  (polfinale)
 Nadja Petrova /   Samantha Stosur (tretji krog)
 Gisela Dulko  /  Flavia Pennetta (četrtfinale)
 Cara Black /  Jelena Vesnina (tretji krog)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (tretji krog) 
 Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (drugi krog)

<ol start="9">
 Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi ''(tretji krog)
 Chan Yung-jan /  Zheng Jie ''(tretji krog)
 Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska ''(četrtfinale) 
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik ''(finale)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (tretji krog)
 Vera Duševina /  Jekaterina Makarova (drugi krog)
 Olga Govortsova /  Ala Kudrjavceva (tretji krog)
 Andrea Hlaváčková  /  Lucie Hradecká (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= C Black  J Vesnina
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= V Ruano Pascual  M Shaughnessy
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=ALT
| RD1-team03= K Zakopalová  R Zalameda
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Á Szávay  D Safina| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= E Gallovits  M Oudin| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= An Rodionova  Ar Rodjonova
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Borwell  R Kops-Jones
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= K Peschke  K Srebotnik| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=14
| RD1-team09= V Duševina  J Makarova| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= T Poutchek  İ Şenoğlu
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Bondarenko  K Bondarenko
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= C Gullickson  P Hercog
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= V King  M Krajicek
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= IR Olaru  O Savchuk
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= I Pavlovic  L Thorpe
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= N Petrova  S Stosur
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= C Black  J Vesnina
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Á Szávay  D Safina
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= E Gallovits  M Oudin
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= K Peschke  K Srebotnik
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=14
| RD2-team05= V Duševina  J Makarova
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Bondarenko  K Bondarenko
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= V King  M Krajicek
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= N Petrova  S Stosur| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6<sup>5
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= C Black  J Vesnina
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= K Peschke  K Srebotnik| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A Bondarenko  K Bondarenko| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= N Petrova  S Stosur
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=r
| RD4-seed01=12
| RD4-team01= K Peschke  K Srebotnik
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= A Bondarenko  K Bondarenko
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=3
}}

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= A Klejbanova  F Schiavone| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= S Beltrame  Y Fedossova
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Niculescu  S Pe'er| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Lefèvre  A Védy
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K Jans  P Schnyder
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Kulikova  A Sevastova
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Amanmuradova  G Voskoboeva
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= Y-j Chan  J Zheng
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=15
| RD1-team09= O Govortsova  A Kudrjavceva
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Cîrstea  V Razzano
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= E Dzehalevich  R Voráčová
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Kondratjeva  V Uhlířová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=ALT
| RD1-team13= D Jurak  P Martić
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= C Feuerstein  S Foretz
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=64
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= M Johansson  C Pin
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= A Klejbanova  F Schiavone
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6<sup>5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Niculescu  S Pe'er
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= R Kulikova  A Sevastova
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= Y-j Chan  J Zheng
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=15
| RD2-team05= O Govortsova  A Kudrjavceva
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Kondratjeva  V Uhlířová
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=ALT
| RD2-team07= D Jurak  P Martić
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Niculescu  S Pe'er
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= Y-j Chan  J Zheng
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=15
| RD3-team03= O Govortsova  A Kudrjavceva
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= M Niculescu  S Pe'er
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Ženske dvojice
2010